Langeais hercegnő, Honoré de Balzac regénye

Adaptációk
 Langeais hercegnő, az 1942-ben bemutatott francia film
 De Langeais hercegnő, az 1994-ben bemutatott francia tévéfilm
 Langeais hercegnő, a 2007-ben bemutatott francia–olasz film